Arbalest – wywodzące się z języka francuskiego potoczne określenie średniowiecznej ciężkiej europejskiej kuszy, wyposażonej w stalowe łuczysko.

Zastąpienie w kuszach łuczyska drewnianego – stalowym, nadawało bełtowi większą energię kinetyczną. Najmocniejsze, naciągane za pomocą kołowrotu kusze mogły naciskać na bełt siłą ponad 22 kN. Wykwalifikowany kusznik mógł wystrzelić dwa bełty w ciągu minuty.

Zobacz też 
 arbalet

Łuki i kusze